Nunaartiit bezeichnet:
 Nunaartiit (Inselgruppe, Nersiimaleq), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Nunaartiit (Inselgruppe, Sivinganiip Kangertiva), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland